A National Football League 1989-es szezonja a 70. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXIV zárta, amelyet a San Francisco 49ers a Denver Broncos ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl